36 чемпионат мира по художественной гимнастике прошёл в Софии (Болгария) с 10 по 16 сентября 2018 года. На чемпионате были разыграны первые квоты на Олимпийские игры 2020 года в Токио в групповом многоборье.

Участвующие команды 

  (3)
  (3)
  (10)
  (9)
  (9)
  (3)
  (9)
  (9)
  (4)
  (9)
  (9)
  (2)
  (10)
  (3)
  (3)
  (8)
  (2)
  (10)
  (9)
  (9)
  (8)
  (7)
  (8)
  (8)
  (10)
  (8)
  (9)
  (9)
  (9)
  (9)
  (2)
  (3)
  (1)
  (4)
  (2)
  (4)
  (8)
  (1)
  (7)
  (3)
  (7)
  (9)
  (4)
  (2)
  (3)
  (10)
  (2)
  (9)
  (3)
  (10)
  (10)
  (4)
  (10)
  (1)
  (2)
  (8)
  (9)
  (3)
  (10)
  (9)

Медальный зачёт

Медалисты

Результаты

Многоборье

Обруч

Мяч

Булавы

Лента

Групповое многоборье

5 обручей

3 мяча + 2 скакалки

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Сентябрь 2018 года
Спорт в Болгарии в 2018 году
Чемпионаты мира в 2018 году
Чемпионаты мира по художественной гимнастике
Международные спортивные соревнования в Софии
Международные соревнования по гимнастике в Болгарии
Чемпионаты мира в Болгарии